Les termes siège de Paris ou bataille de Paris peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 la bataille de Lutèce en 52  par Labienus ;
 la bataille de Lutèce en 383 entre l'usurpateur Magnus Maximus et l'empereur Gratien ;
 le siège de 451, par Attila ;
 le siège de 465, par Childéric  ;
 le siège de 494, par Clovis ;
 lors des invasions vikings en France :
 siège de 845 ;
 siège de 856-857 ;
 siège de 861 ;
 siège de 885 à 887, auquel résista le comte Eudes  ;
 le siège de 978, mené par l'empereur Otton II et repoussé par Hugues Capet ;
 au cours de la guerre de Cent Ans
 siège de 1358, mené par le Dauphin Charles (futur Charles V le Sage) qui tente de reprendre la ville à Étienne Marcel et Charles II de Navarre (« Charles le Mauvais ») ;
 siège de 1360, par le roi d'Angleterre Édouard III lors de sa chevauchée de 1359-1360 ;
 siège de 1370, par le capitaine anglais Robert Knolles lors de sa chevauchée ;
 prise de Paris en 1418 par les Bourguignons ; 
 seconde prise de Paris en 1420 par l'alliance des Anglais et des Bourguignons ;
 siège de 1427, par Charles VII (échec) ;
 siège de 1429, par Jeanne d'Arc (échec) ;
 siège de 1435, par Ambroise de Loré, maréchal de Charles VII (Paris est repris aux Anglais par les Français avec l’aide des Bourguignons) ;

 le siège de 1465, lors de la guerre du Bien public ;
 durant les guerres de Religion, la Bataille de Saint-Denis et le siège la précédant, la journée des barricades et les sièges de 1588 à 1594 qui en résultent :
Bataille de Saint-Denis en novembre 1567, suivant l'installation d'un siège autour de Paris par les huguenots, après l'échec de la Surprise de Meaux ;
 Journée des barricades en 1588, durant laquelle le roi Henri III est chassé de sa capitale ;
 siège de 1589 par Henri III ;
 siège de 1590 par Henri IV après la bataille d'Ivry ;
 la journée des farines de 1591 par Henri IV qui cherche à prendre la ville par la ruse.
 le siège de 1649 (ou blocus de Paris) durant la Fronde, mené par le Grand Condé contre son frère Armand de Bourbon-Conti ;
 la bataille de Paris de 1814 mené par les troupes prussiennes, autrichiennes et russes pendant la campagne de France ;
 le siège de 1870 mené par les troupes prussiennes durant la guerre de 1870 ;
 durant la Commune de Paris en 1871 :
 le soulèvement du 18 mars 1871
 l'offensive de l'armée versaillaise :
 la bataille de Courbevoie ;
 la bataille de Rueil ;
 la bataille de Meudon ;
 la bataille d'Issy ;
 la Semaine sanglante ;
 la bataille de la Butte-aux-Cailles ;
 la libération de Paris en août 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 par hyperbole, les journaux qualifient de « bataille de Paris » les élections municipales pour la mairie de Paris.

Comme titre d'œuvres 
 Le Siège de Paris est le tome 4 de la bande dessinée Ingmar. Comme la bande dessinée précise simplement que l'action se situe lors des invasions viking du  et qu'elle a un ton humoristique, il est impossible de préciser de quel année il s'agit.

Homonymie de sièges
Homonymie de batailles